Greenlaw ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Greenlaw (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler 
 Lavinia Greenlaw (* 1962), britische Lyrikerin und Schriftstellerin 
 Linda Greenlaw (* 1960), US-amerikanische Hochseefischerin und Autorin 

Greenlaw ist der Name folgender Orte:
 Greenlaw (Scottish Borders), Schottland

Siehe auch:
 Green Law